Ири́на Ильи́нична То́нева (род. 27 июня 1977, Краснознаменск, Московская область, СССР) — российская певица, актриса, участница группы «Фабрика», образованной в 2002 году на телепроекте «Фабрика звёзд-1».

Биография 

Родилась 27 июня 1977 года в посёлке Голицыно-2 (ныне — город Краснознаменск) в семье прапорщика и гражданского инженера космических войск. Отец — Илья Лазаревич Тонев. Мать — Лидия Ивановна Тонева.

В 1999 году окончила Московский государственный университет дизайна и технологии по специальности «химик-технолог по коже и меху» и несколько лет работала на Кунцевском кожевенном заводе. Также окончила эстрадно-джазовую студию им. Гнесиных по классу «Эстрадный вокал».

В 2002 году приняла участие в первом сезоне проекта «Фабрика звёзд» и по итогам конкурса заняла второе место в составе группы «Фабрика». Популярность Ирине Тоневой принесла тогда песня «Понимаешь», спетая в дуэте с будущим солистом группы «Корни» Павлом Артемьевым. Песня была написана Игорем Сориным ещё в 1994 году.

В 2005 году приняла участие в реалити-шоу Первого канала «Сердце Африки».

Неоднократно включалась в рейтинги самых сексуальных женщин по русскоязычной версии журналов FHM и Maxim.

В 2013 поступила в школу актёрского мастерства Германа Сидакова и 29 марта 2014 года дебютировала на театральной сцене в главной роли в экспериментальном спектакле «Повесть о Сонечке», поставленном по произведениям Марины Цветаевой, а также повести Фёдора Достоевского «Белые ночи». В этом спектакле она играет одновременно три роли — Марину Цветаеву и ещё двух мужчин.

В 2016 году начала сольную карьеру (проект TONEVA, стиль музыки: инди-поп с элементами электро и синти-попа), но остаётся в составе группе «Фабрика».

Личная жизнь 
Расставшись в 2008 году с виджеем телеканала MTV Юрием Пашковым (род. 11 декабря 1975), Тонева c 2009 по 2012 год встречалась с солистом группы «Банд’Эрос» Игорем Бурнышевым (род. 4 июня 1977).

В конце апреля 2017 года Ирина Тонева вышла замуж за украинского хореографа Алексея Брижу (род. 15 мая 1989; Харьков). Псевдоним — Alex Soul aka A.Si, с ним Тонева выпустила песню «Найти своё» (2018).

Фильмография 
  — Здрасьте, я ваше папо!
  — Снежный ангел — девушка, снимающая квартиру у Жанны
  — Zолушка — камео
  — Женщины на грани — Галина

Телевидение 
 Реалити-шоу «Сердце Африки» (Первый канал, 2005)
 Мюзикл «Ночь в стиле детства» (СТС, 2005)
 Скетч-шоу «Организация определённых наций» (РЕН ТВ, 2014)
 Мюзикл «1001 ночь, или Территория любви» (НТВ, 2019)

Награды и премии 
  — «Золотой граммофон» (в дуэте с Павлом Артемьевым за песню «Понимаешь» и в составе «Фабрики» за песню «Про любовь»)
  — «Стопудовый хит» (в составе «Фабрики») за песню «Про любовь»
  — «Золотой граммофон» (в составе «Фабрики») за песню «Лёлик»
  — «Glamour» (команда года, в составе «Фабрики»).
  — «Золотой граммофон» (в составе «Фабрики») за песню «Не виновата я»
  — «Золотой граммофон» (в составе «Фабрики») за песню «Не родись красивой»
  — «Золотой граммофон» (в составе «Фабрики») за песню «Лёлик»
 2020 — «Rersona Awards» за песню «Мама молодая»
 2020 — «Звёзды Дорожного радио» за песню «Мама молодая»

Примечания

Ссылки 

 Сайт группы Фабрика
 Биография Ирины Тоневой
 ask.fm

Поп-вокалисты России
Лауреаты премии «Золотой граммофон»
Фабрика (группа)
Выпускники Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)